

Patronyme 
Béliveau (également Belliveau) est le nom d'une des familles souches de l'Acadie.  Antoine Belliveau et Andrée Guyon mariés vers 1651 à Port-Royal, Acadie, ont eu que deux enfants, dont un fils (Jehan) de qui descendent les ancêtres des Béliveau et Belliveau d'Amérique. 

Selon «Les Canadiens-Français - Origines des familles» écrit par N.-E. DIONNE, LL. D., M. D. Professeur d'Archéolog-ie à L'Université Laval et publié en 1914 aux Librairie Granger de Montréal et Librairie Garneau de Québec, l'origine des noms Béliveau et Belliveau serait Bailliveau et dérive du mot «bacillus», ces petits arbres que l'on garde pour assurer la reproduction de la forêt.

Le nom Béliveau est notamment porté par :

Béliveau
 
Jean Béliveau (1931-2014), joueur canadien de hockey sur glace ;
Jean Béliveau (né en 1955), marcheur canadien qui a fait le tour du monde en douze ans ; 
 Jeff Beliveau (né en 1987), joueur américain de baseball ;
Juliette Béliveau (1889-1975), actrice canadienne ;
Marcel Béliveau (1939-2009), animateur de télévision canadien  ;
Paul Béliveau (né en 1954), peintre, dessinateur et graveur canadien ;
Richard Béliveau (né en 1953), biochimiste canadien ;
Véronique Béliveau (pseudonyme de Nicole Morin, née en 1955), chanteuse, comédienne et animatrice canadienne.

Belliveau
Philomène Belliveau (1854-1940), peintre et dessinatrice canadienne ;

Autres 
Béliveau Éditeur, maison d'édition canadienne ;
Trophée Jean-Béliveau, récompense de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ;
Village-des-Belliveau, localité canadienne du Nouveau-Brunswick;

Beliveau
Homonymie de patronyme